Gordonsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Gordonsville (Tennessee)
Gordonsville (Virginia)